

Cinema 
 Testimone chiave (Eyewitness to Murder) – film del 1989 diretto da Jag Mundhra

Letteratura 
 Testimone chiave (Prime Witness) – romanzo di Steve Martini del 1993
 Testimone chiave (Key Witness) – romanzo di Willo Davis Roberts, Il Giallo Mondadori n. 1511